Miejscowości w USA:
 Swampscott – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
Gminy w USA:
 Swampscott (ang. Swampscott Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex